Slunga est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1962), compétitrice finlandaise de voile olympique
 (née en 1971), femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois